„Бързи пари“ () е американски игрален филм от 1996 година на режисьора и сценариста Алекс Райт. Във филма участват Йанси Бътлър, Мат Маккой, Мерит Йохнка, Клемент Блейк, Джон Ащън и др.

В България 
В България филмът е издаден от VHS на Скай Видео. Екипът се състои от:

Външни препратки 
 )

Филми от 1996 година
Екшън комедии